IXL steht für:
 IXL (Oklahoma), historische Freigelassenenstadt in Okfuskee County, Oklahoma
 Flughafen Leh (IATA-Code), indischer Flughafen

ixl steht für:
 Ixil-Sprache (ISO-639-3-Code), Maya-Sprache des Volks der Ixil in Guatemala

Abkürzung